Division I i bandy 1933 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1933. Segrarna i Division I norra (B-gruppen), IFK Uppsala lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 11-1 mot segraren i Division I södra (C-gruppen), IF Göta i finalmatchen på Stockholms stadion den 26 februari 1933. För att han lett sitt lag så framgångsrikt i finalen fick IFK Uppsalas målvakt Sven Säfwenberg motta Svenska Dagbladets guldmedalj.

Upplägg
På grund av mildvinter delades lagen upp i fyra geografiskt indelade fyralagsgrupper där gruppvinnarna gick till semifinal. Resten av lagen slogs ihop till två geografiskt indelade nedflyttningsserier med sex lag i vardera serie, där lagen tog med sig poäng och resultat de fått mot övriga "nedflyttningskandidater" i sin grupp och slutförde seriespelet med matcher mot lagen från den andra gruppen. De två sämst placerade lagen i respektive nedflyttningsserie flyttades ned till Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Gunnar Hyttse, Västerås SK med åtta fullträffar.

Seriespelet

Division I norra (A-gruppen)

Division I norra (B-gruppen)

Division I södra (C-gruppen)

Division I södra (D-gruppen)

Nedflyttningsserier

Norra nedflyttningsserien

Södra nedflyttningsserien

Slutspel om svenska mästerskapet

Semifinaler
12 februari 1933: IFK Uppsala-Västerås SK 2–1
12 februari 1933: IF Göta-AIK 2–1

Final
26 februari 1933: IFK Uppsala-IF Göta 11–1 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1933 i Sverige
Bandysäsongen 1932/1933
1933